Perissomyrmex — род муравьёв (Formicidae) из подсемейства Myrmicinae.

Описание 
В составе трибы Myrmecinini имеет наибольшее сходство с родом , но отличается прямоугольными жвалами с двумя базальными зубцами на жевательном крае и 9-члениковыми усиками. Кроме того, у  отсутствуют усиковые бороздки и пронотум без шипиков; проподеальные выступы короткие; голова и мезосома с бороздками. Нижнечелюстные щупики 4-члениковые, а нижнегубные — 2-члениковые. Шипы на заднегрудке длинные и острые. 6 видов. Китай, Индия, Непал, Бутан, Центральная Америка (Гватемала, Мексика).

Таксономия 
Род был впервые описан в 1947 году американским мирмекологом Мэрион Смит (Marion R. Smith; Insect Identification and Parasite Introduction Section, United States Department of Agriculture).

  (=syn. )
  
  
  
  (=syn. )

Примечания

Литература 
 Smith, M.R. 1947: A new genus and species of ant from Guatemala (Hymenoptera: Formicidae). — Journal of the New York Entomological Society, 55: 281—284.
 Ogata, K. & H. Okido. 2007: Revision of the ant genus Perissomyrmex with notes on the phylogeny of the tribe Myrmecinini. Pages 352—369 in Snelling, R. R., B. L. Fisher and P. S. Ward. — Advances in ant systematics (Hymenoptera: Formicidae): Homage to E.O. Wilson — 50 years of contributions. Memoirs of the American Entomological Institute, 80.
 Xu Z. & W.H. Wang. 2004: The third species of the ant genus Perissomyrmex Smith (Hymenoptera: Formicidae) in the world. — Entomotaxonomia 26(3): 217—221
Мирмицины
Роды муравьёв